Coleman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Coleman House (Lewes, Delaware), NRHP-ID 77000392
 Coleman House (Newton, Kansas), NRHP-ID 01000186